Schloss Lehen steht für:

 Altes Schloss (Lehen), Freiburg im Breisgau-Lehen, Baden-Württemberg
 Schloss Lehen (Kochendorf), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg